Sundholm kan syfta på:

Finland 

 Sundholm, Houtskär, Åboland, 
 Sundholm, del av Finnö, Korpo, Åboland, 
 Sundholm, del av Storlandet, Nagu, Åboland,

Se även
Sundholmen
Suntholmit

Robotskapade Finlandförgreningar